«Ранний снег» — название нескольких картин:
 «Ранний снег» — картина Ефима Волкова, написанная в 1883 году.
 «Ранний снег» — картина Василия Поленова, написанная в 1891 году.
 «Ранний снег» — картина Константина Крыжицкого, написанная в 1890-х годах.